Tom Scott (twórca kreskówek)
 Tom Scott (muzyk)
 Tom Scott (osobowość internetowa)